Jerzy Wroński (1929-2011) – polski neurochirurg
 Jerzy Wroński (1930-2016) − polski malarz
 Juras, właśc. Jerzy Wroński (ur. 1981) − polski kick-boxer i raper